Дмитрович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дмитрович, Марко (род. 1992) — сербский футболист, вратарь футбольного клуба «Црвена Звезда».
 Дмитрович, Марина (род. 1988) — сербская гандболистка, правая крайняя македонского клуба «Вардар» и женской сборной Сербии, серебряный призёр чемпионата мира 2013 года.

См. также 
 Завид Дмитрович (ум. 1128) — новгородский посадник в 1128 г.
 Иванко Дмитрович (ум. 1238) — новгородский посадник в 1220—1229 гг.
 Дмитровичи